Нодар Кудухашвили — грузинский боец смешанных единоборств, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2009 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACB.

Спортивные достижения 
 Чемпионат мира по ММА (Санкт-Петербург 2013) —

Семья 
Женат, воспитывает детей.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|20-8
| Роман Андренко
|Нокаутом ()
|Colosseum MMA Battle of Champions 22
|
|align="center"|1
|align="center"|2:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|19-8
| Эльмин Смеилов
|()
|WJF World Jaguar Federation Series 9
|
|align="center"|1
|align="center"|2:11
|
|
|-
|Поражение
|align=center|18-8
| Данила Приказа
|Техническим нокаутом (удары)
|OFC 2 Open Fighting Championship 2
|
|align="center"|2
|align="center"|0:48
|
|
|-
|Поражение
|align=center|18-7
| Абдурахман Джанаев
|Решением ()
|ACA 113: Керефов - Гаджиев
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|18-6
| Шамиль Магомедов
|Решением (единогласным)
|FNGMMA: Фестиваль 75 лет Великой Победы
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|18-5
| Абдулла Уулу Бекмамат
|Сабмишном (удушение)
|KFC Kablan Fighting Club
|
|align="center"|1
|align="center"|0:35
|
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
| Рамазан Гамзатов
|Решением (большинством судейских голосов)
|FNG 93 Fight Nights Global 93
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|16-5
| Алексей Ефремов
|Техническим нокаутом (удар ногой с разворота и добивание)
|WFCA 50 Emelianenko vs. Johnson
|
|align="center"|3
|align="center"|1:16
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-4
| Самуэль Христович
|Решением (единогласным)
|FNG Fight Nights Global 84
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|15-4
| Делсон Хелено
|Сабмишном (удушение сзади)
|WFCA 42 Malyutin vs. Jacarezinho
|
|align="center"|1
|align="center"|2:47
|
|
|-
|Поражение
|align=center|15-3
| Абубакар Вагаев
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 38 Grozny Battle
|
|align="center"|1
|align="center"|2:53
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-2
| Черси Дудаев
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 34 Battle in Moscow
|
|align="center"|3
|align="center"|3:19
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
| Аримарсель Сантос
|Нокаутом (удар)
|ACB 35 - In Memory of Guram Gugenishvili
|
|align="center"|1
|align="center"|4:14
|
|
|-
|Поражение
|align=center|13-2
| Инок Солвес Торрес
|Сабмишном (рычаг локтя)
|M-1 Challenge 62 - Buchinger vs. Barnaoui
|
|align="center"|1
|align="center"|1:54
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
| Александр Бойко
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 59 - Battle of Nomads 5
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
| Бакыт Бекбоев
|Решением (единогласным)
|WEF - World Ertaymash Federation 3
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Луиджи Фьораванти
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 55 In Memory of Guram Gugenishvili
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Кылычбек Саркарбаев
|Решением (единогласным)
|WEF - World Ertaymash Federation 1
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Тимур Карпенко
|Техническим нокаутом (удары)
|OC - Oplot Challenge 91
|
|align="center"|1
|align="center"|3:20
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Денис Гунич
|Техническим нокаутом (удары)
|OC - Oplot Challenge 83
|
|align="center"|1
|align="center"|1:26
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Георгий Бутикашвили
|Решением (единогласным)
|GUFF Determination
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
| Юрая Холл
|Решением (единогласным)
|ROC 41 - Ring of Combat 41
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Маркес Уоррелл
|Решением (единогласным)
|GUFF - Georgian Universal Fighting Federation
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Арчил Устарашвили
|Сабмишном (рычаг локтя)
|GUFF - Georgian Universal Fighting Federation
|
|align="center"|1
|align="center"|2:20
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Владимир Казариани
|Сабмишном (удушение сзади)
|GUFF - Georgian Universal Fighting Federation
|
|align="center"|1
|align="center"|0:57
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Гиорги Кабулашвили
|Решением (единогласным)
|GUFF - Georgian Universal Fighting Federation
|
|align="center"|3
|align="center"|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Маркус Ворел
|Решением (единогласным)
|GUFF Georgian Championship Final Tournament
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Давит Коберидзе
|Сабмишном (удушение сзади)
|GUFF - Georgian Universal Fighting Federation
|
|align="center"|2
|align="center"|1:23
|
|
|}

Ссылки 
 Профиль Нодара Кудухашвили на сайте Sherdog
 Профиль Нодара Кудухашвили на сайте ACA MMA
 Профиль Нодара Кудухашвили на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Грузии